CGG steht für:
 CGG (Unternehmen), ehemals Compagnie Générale de Géophysique, französisches Dienstleistungsunternehmen in der Erdölexploration
 Canadian Grenadier Guards, eines der drei Household-Regimenter der kanadischen Monarchie
 Christliche Gehörlosen-Gemeinschaft oder Christliche Gehörlosen-Gemeinden
 Commerz Grundbesitz Gruppe, ehemaliges Unternehmen, das in der Commerz Real aufgegangen ist
 Commission du Golfe de Guinée, internationale Völkerrechtsorganisation afrikanischer Staaten am Golf von Guinea
 Cytosin-Guanin-Guanin, Basentriplett, das in der DNA die Aminosäure Arginin codiert
 Casiguran Airport (IATA-Code), Flughafen von Casiguran (Aurora) auf den Philippinen

cgg steht für:
 Chiga (auch Rukiga; ISO-639-3-Code), Bantusprache der Bakiga im Südwesten Ugandas

Abkürzung